Zkratka SEO může znamenat:
 optimalizace pro vyhledávače – označení pro metody, které mají za cíl, aby se určená internetová stránka zobrazovala na předních místech vyhledávačů; může se dělat přímo na stránce (on-pageově) nebo mimo stránku (off-pageově), zkratka pochází z anglického označení 
 sezonní emise akcií – emise akcií za danou sezónu, zkratka pochází z anglického označení

Externí odkazy